La gare d'Aïn Tahmimine est une gare ferroviaire algérienne située sur le territoire de la commune de Medjez Sfa, dans la wilaya de Guelma.

Situation ferroviaire 
La gare est située dans la localité d'Aïn Tahmimine, dans le sud de la commune de Medjez Sfa, sur la ligne d'Annaba à Djebel Onk. Elle est précédée de la gare de Medjez Sfa et suivie de celle d'Aïn Affra.

Histoire

Service des voyageurs

Accueil

Desserte 
La gare d'Aïn Tahmimine est desservie par les trains régionaux de la liaison Annaba - Tébessa.

Intermodalité

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Ligne d'Annaba à Djebel Onk
 Liste de gares en Algérie

Liens externes 
 .

Gare dans la wilaya de Guelma
Gare-Ain Tahmimine